Leslie Hunter– cestista statunitense
 Leslie Hunter – pittore scozzese